Piège à Matignon est une pièce de théâtre française de Nathalie Marquay-Pernaut, Jean-Claude Islert et Jean-Pierre Pernaut, mise en scène par Éric Civanyan en 2012.

Synopsis 
Claire et François son mari, un  homme politique de premier plan, reviennent d'une soirée « costumée » qu'ils viennent de passer chez des amis. En pleine période de remaniement, François espère être nommé Premier ministre. Ses espoirs disparaissent lorsque Jérôme, son assistant, lui apprend qu'une vidéo volée diffusée sur YouTube a été vue par le Président, qui envoie à Matignon son « meilleur ami »… François, trahi, décide avec son épouse et une truculente femme de ménage de se venger en créant un site internet qui bouleverse la vie politique.

Distribution 
 Nathalie Marquay-Pernaut : Claire
 Stéphane Slima, puis Michel Scotto di Carlo, puis Philippe Risoli : François
 Philippe Bardy, puis Olivier Pagès, puis Jean Lenoir  : Edouard
 Éric Le Roch, puis Sébastien Chartier  , puis Cyril Aubin : Jérome
 Gladys Cohen, puis Marie-Laure Descoureaux  et Geneviève Gil : Louisa, la femme de ménage

Création 
Première le  au Théâtre du Gymnase Marie Bell à Paris. Reprise le  au Théâtre Daunou jusqu'à . En tournée du  à la fin  avec Nathalie Marquay Pernaut, Michel Scotto di Carlo, Marie-Laure Descoureaux, Olivier Pagès et Sébastien Chartier. Succès considérable et record de ventes par exemple au Théâtre de la Sinne à Mulhouse. 
Une deuxième tournée, mise en scène par Alain Cerrer,  a commencé en  avec Philippe Risoli (son premier rôle au théâtre) aux côtés de Nathalie Marquay-Pernaut. Un an plus tard, à partir de , "Piège à Matignon" repart en tournée avec Nathalie Marquay-Pernaut, Philippe Risoli, Marie-Laure Descoureaux, Cyril Aubin et Jean Lenoir. La pièce est remontée avec une nouvelle mise en scène de Nathalie Marquay-Pernaut. Piège à Matignon repasse par Paris, au théâtre des variétés les 7,  et  avant de poursuivre sa tournée dans les régions jusqu'en 2016.

Liens externes 
 Bande annonce
 Site officiel de la pièce 

Pièce de théâtre française
Pièce de théâtre de 2012
Comédie (théâtre)